interpretazione – nel senso filosofico più generale, il risalire ad un significato partendo da un segno
Interpretazione (o esegesi) – in filologia, interpretazione critica di un testo
Interpretazione – nel diritto, spiegazione del significato di una disposizione in vista dell'applicazione ad un caso concreto
Interpretazione – attività traduttiva orale (simultanea o consecutiva)
Interpretazione – in informatica, esecuzione di un programma direttamente dal codice sorgente
Interpretazione – in logica, assegnazione di un significato ai simboli di un linguaggio formale

Altri progetti